Hot Stuff ("roba calda, che scotta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Hot Stuff – regia di Mack Sennett (1912)
Hot Stuff – regia di Doran Cox (1927)
 La studentessa dinamica (Hot Stuff) –  film del 1929 diretto da Mervyn LeRoy
 Roba che scotta (Hot Stuff) – film del 1979 diretto da Dom DeLuise

Musica 
Hot Stuff – singolo dei Rolling Stones del 1979, dall'album Black and Blue
Hot Stuff – singolo di Donna Summer del 1979, dall'album Bad Girls
Hot Stuff – album dei Creedence Clearwater Revival del 1995
Hot Stuff  – album di Neja del 2003
Hot Stuff – singolo di Koda Kumi del 2005
Hot Stuff (Let's Dance) – singolo di Craig David del 2007, dall'album Trust Me
 Hot Stuff – singolo del 2008 della cantante olandese Elize
 Hot Stuff – secondo album di studio della cantante Neja del 2003